El nombre Manuel Garrido puede referirse a las siguientes personas:

 Manuel Garrido Barbosa (1988-), piragüista español;
Manuel Garrido López (1924-2018), letrista de sevillanas;
 Manuel Garrido Martínez (1943-), profesor y político español;
 Manuel Garrido Palacios (1947-), escritor y realizador español.